Con el nombre de Parque Europa podemos encontrar:

Parque Europa en Bilbao (País Vasco, España)
Parque Europa en Torrejón de Ardoz (Comunidad de Madrid, España)
Europa-Park en Rust (Baden-Wurtemberg, Alemania)